Ла-Вільне́в () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 45 км на південь від Діжона, 80 км на північ від Макона.

Історія 

1 січня 2015 року Ла-Вільнев і Клю було об'єднано в новий муніципалітет Клю-Вільнев.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Вільнев на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Вільнев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара